«Blanca Fernández» puede referirse a:

Blanca Fernández García (1976-), halterófila española;
Blanca Fernández Morena (1972-), política española;
Blanca Fernández Ochoa (1963-2019), esquiadora española, medallista olímpica;
Blanca Fernández Quesada (1969-), artista española;
Blanca Fernández Viguera (1951-), socióloga española.